Poulat ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Poulat (1920–2014), französischer Historiker und Soziologe
 Éric Poulat (* 1963), französischer Fußballschiedsrichter
 Stéphane Poulat (* 1971), französischer Triathlet